Longchuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longchuan Xian (härad i Kina, Yunnan), 
 Longchuan Xian (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar